Kuussaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuussaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Kuussaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Kuussaari (ö i Lappland, Rovaniemi), 
 Kuussaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Kuussaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Kuussaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,12, long 24,37), 
 Kuussaari (ö i Lappland, Tornedalen, lat 66,22, long 23,74), 
 Kuussaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,34, long 23,78), 
 Kuussaari (ö i Lappland, Tornedalen, lat 66,47, long 23,70), 
 Kuussaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Kuussaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Kuussaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Kuussaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,04, long 24,62), 

Robotskapade Finlandförgreningar